Арки  — семейство двустворчатых моллюсков надсемейства Arcoidea отряда Arcoida. Около 200 видов.

Описание 
Раковины в основном удлинённой или квадратной формы. Поверхность покрывают радиальные рёбра, а поверх них — толстый бархатистый слой периостракума. Широкая пряма кромка шарнира снабжена многочисленными зубцами. Животные обычно выделяют биссус, с помощью которого прикрепляются к камням или другим субстратам. Перенос кислорода осуществляет пигмент гемоглобин, а не гемоцианин, что связано с бедной кислородом водой, в которой живут эти моллюски.

Роды и виды

Примечания

Ссылки 
 
 Arcidae (Ark Clams) 

 
Семейства двустворчатых